Skabersjö bezeichnet

 die ehemalige Landgemeinde Skabersjö, heute Gemeinde Svedala, Schweden
 das Schloss Skabersjö, Gemeinde Svedala, Schweden
 den Dolmen von Skabersjö, Gemeinde Svedala, Schweden